Smokvica (it. Smoquizza) – comune croato
 Smokvica (it. Figarola) – frazione del comune sloveno di Capodistria
 Smokvica (it. Smogvizza, Smoquizza, Smoquize o Figarola) – isola croata
 Smokvica (it. Isolotti Smoquizza, Smoquiza o Figo) – isolotti croati